Depositum (lateinisch für „Hinterlegtes“) steht für:

 Depositum (Archivwesen), ein in einem Archiv hinterlegtes Archivgut
 eine Einlage beim Depositendarlehen

Siehe auch:
 Depositum fidei (Katholizismus)
 Fidei Depositum (Apostolische Konstitution)